Преса Нуева има више значења:

 Преса Нуева (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Преса Нуева (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Преса Нуева (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Преса Нуева (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику